Die Aradschin chumb 2001 war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde vom 15. Mai bis 10. November 2001 ausgetragen.

Modus 
Die Saison wurde in einem zweistufigen Format mit acht Mannschaften durchgeführt. In der Vorrunde trat jede Mannschaft zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Danach spielten die besten vier Teams in der Meisterrunde, sowie die letzten vier in der Relegationsrunde. Hierbei wurden die Ergebnisse gegen die jeweiligen drei Vereine aus der Vorrunde übernommen.

Arpa Jeghegnadsor zog vor Saisonstart zurück. Der Tabellenerste der Meisterrunde stieg in die Bardsragujn chumb auf.

Vereine

Vorrunde

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Meisterrunde

Abschlusstabelle

Relegationsrunde

Abschlusstabelle 

2001
Fußballsaison 2001